Die Afrikanische Nationenmeisterschaft 2009 war die erste Auflage des vom Afrikanischen Fußballverband organisierten Turniers für Fußball-Nationalmannschaften. 

Das Eröffnungsspiel der Afrikanischen Nationenmeisterschaft zwischen Gastgeber Elfenbeinküste und Sambia wurde am 22. Februar um 16 Uhr Ortszeit angepfiffen. DR Kongo konnte im Finale am 8. März Ghana mit 2:0 besiegen und gewann den ersten Titel.

Qualifikation

Teilnehmer 
  (Gastgeber)
  (Gewinner der Nordzone)
  (Gewinner der Westzone A)
  (Gewinner der Westzone B)
  (Gewinner der Zentralzone)
  (Gewinner der Ostzone)
  (über die Südzone qualifiziert)
  (über die Südzone qualifiziert)

Die Gruppenauslosungen fanden am 26. Dezember 2008 in Abidjan statt.

Austragungsorte 

Alle 16 Spiele wurden auf nur zwei Stadien verteilt.

Spielergebnisse

Gruppenphase 
Die acht Mannschaften wurden auf zwei Gruppen mit jeweils vier Teams geteilt. Der Sieger und der Zweitplatzierte beider Gruppen kamen jeweils ins Halbfinale.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale 
Im 1. Finale der Afrikanischen Nationenmeisterschaft trafen am 8. März 2009 Ghana und die Demokratische Republik Kongo aufeinander. 

2009
Fußball (Elfenbeinküste)
Fußballveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Abidjan
Sportveranstaltung in Bouaké
Plateau (Gemeinde)